Plusieurs œuvres portent ce titre :
 Quatuor à cordes  de Ludwig van Beethoven
 Quatuor à cordes  d'Ernest Bloch
 Quatuor à cordes  de Dmitri Chostakovitch
 Quatuor à cordes  d'Antonín Dvořák
 Quatuor à cordes  d'Alexandre Glazounov
 Quatuor à cordes  de Paul Hindemith
 Quatuor à cordes  de Mozart
 Quatuor à cordes  de Wilhelm Stenhammar